Allan Streymoy jest farerskim wokalistą występującym gościnnie w zespole Týr na czas wydania singla Ólavur Riddararós. Zastąpił na tym miejscu Póla Arniego Holma, który opuścił zespół po nagraniu albumu How Far to Asgaard. 

Allan jest bratem Káriego, byłego perkusisty zespołu Týr.

Farerscy wokaliści
Týr